Jachtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Jachtmann (1907–1980), deutscher Flugpionier 
 Jan-Peter Jachtmann (* 1968), deutscher Pokerspieler
 Johann Ludwig Jachtmann (1776–1842), preußischer Hofmedailleur